Távolban egy fehér vitorla, Valentyin Petrovics Katajev 1936-os regénye
Távolban egy fehér vitorla, a regény alapján készült 1937-es film
Távolban egy fehér vitorla, a regény színpadi változata
Távolban egy fehér vitorla, Bódy László „Cipő” dala